Miejscowości w USA:
 Monee – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
Gminy w USA:
 Monee (ang. Monee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will